Die Gauliga Mitte 1935/36 war die dritte Spielzeit der Gauliga Mitte im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der 1. SV Jena mit sechs Punkten Vorsprung vor FuCC Cricket-Viktoria 1897 Magdeburg. Der 1. SV Jena qualifizierte sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft und schied dort bereits nach der Gruppenphase aus. Die Abstiegsränge belegten der SV 08 Steinach und der SC Erfurt 1895. Aus den Bezirksligen stiegen der FC Thüringen Weida und der SV Merseburg 99 auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Deutsche Fußballmeisterschaft 

Gruppe C

|}

Quellen 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 1: Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga. 1890 bis 1963. Deutsche Meisterschaft, Gauliga, Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON-Sportverlag, Kassel 1996, ISBN 3-928562-85-1.
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.
 Gauliga Mitte 1935/36 bei http://www.claudionicoletti.eu

1935
Fußballsaison 1935/36